Manitoba Lotteries Women’s Curling Classic 2010 – kobiecy turniej curlingowy zaliczany do Wielkiego Szlema rozegrany między 22 a 25 października 2010 w Winnipeg na lodowisku Fort Rouge Curling Club.

W rywalizacji brały udział 32 drużyny, w tym 1 europejska i 1 azjatycka. Łączna pula nagród wyniosła 60 000 dolarów kanadyjskich; zwycięska drużyna zainkasowała 15 000. Obrońcą tytułu mistrzyń turnieju z 2009 był zespół Kelly Scott, który dotarł do ćwierćfinałów.

Turniej wygrała drużyna Chelsea Carey, która po raz pierwszy zakwalifikowała się do fazy finałowej turnieju Wielkiego Szlema. W finale zespół ten pokonał 7:3 Cathy Overton-Clapham (wygrana 11 500 CAD). Na miejscach 3–4 uplasowały się drużyny Stefanie Lawton i Heather Nedohin, dostały po 6 000 CAD; zespoły z miejsc 5–8 (Jennifer Jones, Sherry Middaugh, Kelly Scott i Renée Sonnenberg) otrzymały po 4 000 CAD.



Drużyny

Wyniki

Runda finałowa

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Runda A

1-16

1 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 17, przegrana do 31

2 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 17, przegrana do 31

3 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 18, przegrana do 32

4 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 18, przegrana do 32

5 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 19, przegrana do 33

6 
22 października 2010, 9:00Zwyciężczyni do 19, przegrana do 33

7 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 20, przegrana do 34

8 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 20, przegrana do 34

9 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 21, przegrana do 35

10 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 21, przegrana do 35

11 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 22, przegrana do 36

12 
22 października 2010, 12:00Zwyciężczyni do 22, przegrana do 36

13 
22 października 2010, 15:00Zwyciężczyni do 23, przegrana do 37

14 
22 października 2010, 15:00Zwyciężczyni do 23, przegrana do 37

15 
22 października 2010, 15:00Zwyciężczyni do 24, przegrana do 38

16 
22 października 2010, 15:00Zwyciężczyni do 24, przegrana do 38

17-24

17 
22 października 2010, 18:00Zwyciężczyni 1 – zwyciężczyni 2; zwyciężczyni do 25, przegrana do 41

18 
22 października 2010, 18:00Zwyciężczyni 3 – zwyciężczyni 4; zwyciężczyni do 25, przegrana do 41

19 
22 października 2010, 18:00Zwyciężczyni 5 – zwyciężczyni 6; zwyciężczyni do 26, przegrana do 42

20 
22 października 2010, 18:00Zwyciężczyni 7 – zwyciężczyni 8; zwyciężczyni do 26, przegrana do 42

21 
22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni A9 – zwyciężczyni 10; zwyciężczyni do 27, przegrana do 39

22 
22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni 11 – zwyciężczyni 12; zwyciężczyni do 27, przegrana do 39

23 
22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni 13 – zwyciężczyni 14; zwyciężczyni do 28, przegrana do 40

24 
22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni 15 – zwyciężczyni 16; zwyciężczyni do 28, przegrana do 40

25-28

25 
23 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 17 – zwyciężczyni 18; zwyciężczyni do 29, przegrana do 51

26 
23 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 19 – zwyciężczyni 20; zwyciężczyni do 29, przegrana do 52

27 
23 października 2010; 12:00Zwyciężczyni 21 – zwyciężczyni 22; zwyciężczyni do 30, przegrana do 47

28 
23 października 2010; 12:00Zwyciężczyni 23 – zwyciężczyni 24; zwyciężczyni do 30, przegrana do 48

29–30

29 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 25 – zwyciężczyni 26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 54

30 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 27 – zwyciężczyni 28; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 55

Runda B

31-38

31 
22 października 2010; 15:00Przegrana 1 – przegrana 2; zwyciężczyni do 43, przegrana do 59

32 
22 października 2010; 15:00Przegrana 3 – przegrana 4; zwyciężczyni do 43, przegrana do 59

33 
22 października 2010; 18:00Przegrana 5 – przegrana 6; zwyciężczyni do 44, przegrana do 60

34 
22 października 2010; 18:00Przegrana 7 – przegrana 8; zwyciężczyni do 44, przegrana do 60

35 
22 października 2010; 21:00Przegrana 9 – przegrana 10; zwyciężczyni do 45, przegrana do 63

36 
22 października 2010; 21:00Przegrana 11 – przegrana 12; zwyciężczyni do 45, przegrana do 63

37 
23 października 2010; 9:30Przegrana 13 – przegrana 14; zwyciężczyni do 46, przegrana do 64

38 
23 października 2010; 9:30Przegrana 15 – przegrana 16; zwyciężczyni do 46, przegrana do 64

39-46

39 
23 października 2010; 12:00Przegrana 21 – przegrana 22; zwyciężczyni do 49, przegrana do 67

40 
23 października 2010; 12:00Przegrana 23 – przegrana 24; zwyciężczyni do 49, przegrana do 68

41 
23 października 2010; 12:00Przegrana 17 – przegrana 18; zwyciężczyni do 50, przegrana do 69

42 
23 października 2010; 12:00Przegrana 19 – przegrana 20; zwyciężczyni do 50, przegrana do 70

43 
23 października 2010; 9:30Zwyciężczyni 31 – zwyciężczyni 32; zwyciężczyni do 47, przegrana do 61

44 
23 października 2010; 9:30Zwyciężczyni 33 – zwyciężczyni 34; zwyciężczyni do 48, przegrana do 61

45 
23 października 2010; 15:00Zwyciężczyni 35 – zwyciężczyni 36; zwyciężczyni do 51, przegrana do 62

46 
23 października 2010; 15:00Zwyciężczyni 37 – zwyciężczyni 38; zwyciężczyni do 52, przegrana do 62

47-52

47 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 43 – przegrana 27; zwyciężczyni do 53, przegrana do 71

48 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 44 – przegrana 28; zwyciężczyni do 53, przegrana do 71

49 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 39 – zwyciężczyni 40; zwyciężczyni do 54, przegrana do 72

50 
23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 41 – zwyciężczyni 42; zwyciężczyni do 55, przegrana do 65

51 
23 października 2010; 21:00Zwyciężczyni 45 – przegrana 25; zwyciężczyni do 56, przegrana do 66

52 
23 października 2010; 21:00Zwyciężczyni 46 – przegrana 26; zwyciężczyni do 56, przegrana do 66

53-56

53 
24 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 47 – zwyciężczyni 48; zwyciężczyni do 57, przegrana do 76

54 
24 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 49 – przegrana 29; zwyciężczyni do 57, przegrana do 77

55 
24 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 50 – przegrana 30; zwyciężczyni do 58, przegrana do 74

56 
24 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 51 – zwyciężczyni 52; zwyciężczyni do 58, przegrana do 75

57-58

57 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 53 – zwyciężczyni 54; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 79

58 
24 października 2010; 12:30Zwyciężczyni 55 – zwyciężczyni 56; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 82

Runda C

59-64

59 
23 października 2010; 15:00Przegrana 31 – przegrana 32; zwyciężczyni do 65

60 
23 października 2010; 15:00Przegrana 33 – przegrana 34; zwyciężczyni do 67

61 
23 października 2010; 15:00Przegrana 43 – przegrana 44; zwyciężczyni do 68

62 
23 października 2010; 21:00Przegrana 45 – przegrana 46; zwyciężczyni do 69

63 
23 października 2010; 21:00Przegrana 35 – przegrana 36; zwyciężczyni do 70

64 
23 października 2010; 15:00Przegrana 37 – przegrana 38; zwyciężczyni do 72

65-72

65 
24 października 2010; 12:30Zwyciężczyni 59 – przegrana 50; zwyciężczyni do 73

66 
24 października 2010; 12:30Przegrana 51 – przegrana 52; zwyciężczyni do 73

67 
23 października 2010; 21:00Zwyciężczyni 60 – przegrana 39; zwyciężczyni do 74

68 
23 października 2010; 21:00Zwyciężczyni 61 – przegrana 40; zwyciężczyni do 75

69 
24 października 2010; 12:30Zwyciężczyni 62 – przegrana 41; zwyciężczyni do 76

70 
24 października 2010; 12:30Zwyciężczyni 63 – przegrana 42; zwyciężczyni do 77

71 
24 października 2010; 9:00Przegrana 47 – przegrana 48; zwyciężczyni do 78

72 
24 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 64 – przegrana 49; zwyciężczyni do 78

73-78

73 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 65 – zwyciężczyni 66; zwyciężczyni do 79

74 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 67 – przegrana 55; zwyciężczyni do 80

75 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 68 – przegrana 56; zwyciężczyni do 80

76 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 69 – przegrana 53; zwyciężczyni do 81

77 
24 października 2010; 16:00Zwyciężczyni 70 – przegrana 54; zwyciężczyni do 81

78 
24 października 2010; 12:30Zwyciężczyni 71 – zwyciężczyni 72; zwyciężczyni do 82

79-82

79 
24 października 2010; 19:30Zwyciężczyni 73 – przegrana 57; zwyciężczyni do ćwierćfinału

80 
24 października 2010; 19:30Zwyciężczyni 74 – zwyciężczyni 75; zwyciężczyni do ćwierćfinału

81 
24 października 2010; 19:30Zwyciężczyni 76 – zwyciężczyni 77; zwyciężczyni do ćwierćfinału

82 
24 października 2010; 19:30Zwyciężczyni 78 – przegrana 58; zwyciężczyni do ćwierćfinału

Zobacz też 
 World Curling Tour 2010/2011
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  

2010 w curlingu
World Curling Tour